Кубок Шпенглера 1986 — 60-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1986 року. Переможцем стала збірна Канади, яка в фіналі переграла київський «Сокіл».

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Анатолій Степанищев («Сокіл») — 10 (6+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Юрій Шундров («Сокіл»)
 Захисники: Сергій Горбушин («Сокіл») — Петр Сланіна (ВСЖ «Кошице»)
 Нападники: Жан-Франсуа Сове («Давос») — Г. Бенуа (Канада) — Анатолій Степанищев («Сокіл»)

Склад «Сокола» 
Київський «Сокіл» на турнірі виступав у наступному складі:
 Воротарі — Юрій Шундров, Олександр Васильєв.
 Захисники — Валерій Ширяєв, Сергій Горбушин, Олег Васюнін, Валерій Шахрай, Валерій Сидоров, Анатолій Доніка. 
 Нападники — Анатолій Степанищев, Петро Малков, Сергій Земченко, Сергій Давидов, Євген Рощин, Володимир Голубович, Олександр Куликов, Микола Наріманов, Анатолій Найда, Олег Синьков, Євген Шастін, Раміль Юлдашев.    
 Тренери — Анатолій Богданов, Олександр Фадєєв.

Див. також 
 1986 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Хоккей 87/88. Справочник-календарь / Сост. Александр Брусованский — Москва: «Советский спорт», 1987.- 128с. 
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1986
1986 у хокеї з шайбою
1986 у швейцарському спорті